Шампань (, ) — историческая область во Франции, знаменитая винодельческими традициями.

География 

На севере Шампань граничила с областью Льеж и Эно, на северо-востоке — с Люксембургом, на востоке — с Баром, Тулем и Лотарингией, на юго-востоке — с Франш-Конте, на юге — с Бургундией, на юго-западе — с Гатине, на западе — с , на северо-западе — с Лаонне и Суассонне. После 1790 года земли Шампани вошли в состав департаментов Об, Марны, Марны Верхней, Арденн и отчасти Эны и Йонны. Местность отличается равнинным характером, откуда и произошло латинское название Campania, встречающееся у писателей с VI в. н. э.

В настоящее время Шампань входит в состав региона Гранд-Эст («большой восточный»).

История 
Археологические раскопки обнаружили существование человека в Шампани в четвертичную эпоху. Наряду с памятниками палеолитического периода найдено ещё больше памятников неолитического и бронзового периодов, причём в последнем ясно замечается греческое влияние.

До завоевания римлянами Галлии Шампань была населена тремя галльскими племенами — лингонами, сенонами и ремами. Значительная часть лингонов и сенонов, в поисках новых земель, с VI в. до н. э. предпринимала опустошительные набеги на Северную Италию. Когда Цезарь прибыл в Галлию в качестве проконсула, сначала лингоны и ремы, а затем и сеноны вступили с ним в союз и отдались под его покровительство. Тем не менее они принимали деятельное участие в восстании Верцингеторига. Август присоединил область ремов к провинции Бельгике, а земли лингонов и сенонов — к Галлии Лугдунской. Страна подверглась быстрой романизации. Были проведены прекрасные дороги; на месте военных лагерей стали возникать большие города, застраивавшиеся великолепными зданиями; только в названиях некоторых городов сохранились следы населявших когда-то Шампань племён: Реймс (ремы), Лангр (лингоны), Санс (сеноны), Труа (трикассы). В 69 году друиды, пользуясь происходившими в это время смутами из-за императорского престола, пытались поднять среди галльских племён восстание, во главе которого стал лингон Юлий Сабин, но попытка кончилась полной неудачей, и Сабин был казнён.

Христианство начало распространяться в Шампани со II века. По преданию, первые епископы Шампани — св. Сикст Реймсский, Меммий Шалонский и Савиниан Санский — были непосредственными учениками апостола Петра. На самом деле их деятельность и мученическая смерть относятся к концу III века.

В середине III века Шампань подверглась нападению алеманнов и вандалов. В IV веке императорам Констанцию Хлору, Юлиану и Валентиниану удалось отразить нападения германских полчищ и удержать за собой Лангр, Реймс и Сан. Ослабление империи в первой половине V в. повлекло за собой новые вторжения германцев. Особенно сильному опустошению подверглась Шампань во время нашествия Аттилы, разбитого Аэцием в 451 году около Шалона.

После падения Западной римской империи Шампань, входившая в состав владений Сиагрия, была завоёвана Хлодвигом. При разделах между детьми и внуками Хлодвига Шампань была разделена на две части: Реймс и Шадон отошли к Австразии, Лангр, Труа и Сан — к Бургундии. К концу VI в. относится первый известный герцог Шампани — Луп. Он был сначала приверженцем Хильдеберта II и Брунгильды, но придворные интриги заставили его бежать к Гунтрамну Бургундскому. Его преемник Винтрион командовал австразийцами в войне с лангобардами, затем неудачно пытался завоевать для Хильдеберта II Нейстрию и был казнён Брунгильдой в 598 году.

В конце VII века известны Ваймер, ставший сначала на сторону могущественного майордома Эброина в его борьбе с отёнским епископом Леодегаром, но затем поссорившийся со своим покровителем и поплатившийся за это жизнью — и Дрогон, сын Пипина Геристальского. В эпоху Каролингов город Труа, принадлежавший раньше Бургундии, снова отошёл к Шампани и стал её столицей. Первый граф Труа, получивший этот город в бенефиций, — Альдрамн, современник Карла Великого и Людовика Благочестивого. После Альдрамна Шампань перешла в руки Эда, сына Роберта Сильного, который и был первым наследственным её графом (854). Эд, избранный в короли Франции, передал Шампань своему брату Роберту, который тоже был после смерти брата провозглашён королём и боролся из-за престола с Карлом Простоватым.

15 июня 923 года Роберт был убит в сражении при Суассоне и, умирая, завещал Шампань своему зятю Герберту, графу Вермандуа. Герберт II (923—943) поддерживал кандидатуру Рауля Бургундского на французский престол. Притворно вступив в переговоры о союзе с Карлом Простоватым, он захватил его и продержал его в крепости Шато-Тьерри четыре года. Стремясь расширить свои владения, он захватил Реймс и Лан, но встретил отпор со стороны Рауля. Герберт освободил тогда Карла и признал его королём, но Рауль отнял у Герберта большую часть его владений, и только после смерти Рауля Герберту удалось вернуть Реймс.

Преемник Герберта, Роберт (943—968 гг.), вёл беспрерывную войну с герцогами бургундскими из-за пограничных областей. Его сын Герберт II (968—993 гг.) был верным приверженцем короля Лотаря в его борьбе с Германией и лотарингскими баронами и не сочувственно отнёсся к избранию в короли Гуго Капета. С сыном Герберта II, Стефаном I (993—1019), прекратилась мужская линия и Шампань перешла к родственнику царствовавшей династии по женской линии, графу Блуа Эду I (1019-37). Эд сумел отстоять Шампань от притязаний короля Роберта Набожного и присоединил к ней Сан. После смерти Роберта он принудил короля Генриха I бежать в Нормандию, но затем последний, при помощи нормандского герцога Роберта Дьявола, победил Эда и отнял у него Сан.

Когда в Арелатском королевстве прекратилась мужская линия, Эд стал оспаривать наследство у германского императора Конрада II и завоевал часть Бургундии, но был убит при Бар-ле-Дюке. Его два сына, Стефан II и Тибо III, разделили его владения. Они отказались принести вассальную присягу королю Генриху I. Из-за этого началась война, во время которой умер Стефан. У его преемника Эда II отнял все его владения его дядя, граф Блуа Тибо I.

Эд II сопровождал Вильгельма Завоевателя в его походе в Англию, где и поселился, став родоначальником графов Albemarle и Holderness. Тибо I разделил свои владения между своими сыновьями; Шампань досталась Эду III (1089—1093), которому наследовал его брат Гуго (1093—1125), присоединивший к Шампани Бар-ле-Дюк и Витри. В 1104—1108 годах Гуго совершил поход в Святую Землю, а по возвращении оттуда намеревался вступить в орден иоаннитов. Благодаря его содействию, св. Бернард основал знаменитое аббатство Клерво. Подозревая в неверности свою жену, Гуго в 1125 году снова отправился в Палестину и умер там рыцарем ордена тамплиеров. Свои земли он уступил своему племяннику, графу Блуа Тибо II Великому.

Тибо наследовал его старший сын Генрих I Щедрый (1152-81), прозванный так за свою щедрость по отношению к церкви. Ещё при жизни своего отца Генрих I принимал участие во втором крестовом походе, вместе с королём Людовиком VII. Вернувшись, он всю жизнь оставался верным его вассалом и помогал ему в войне с Генрихом Плантагенетом из-за Аквитании и Пуату. Когда после смерти папы Адриана IV Фридрих Барбаросса не признал папу Александра III, Генрих I выступил в качестве посредника между императором и Людовиком VII, поддерживавшим папу. В 1178 году Генрих снова отправился в крестовый поход, со значительным числом вассалов. На возвратном пути он попал в плен к туркам, но был освобождён благодаря ходатайству византийского императора.

XII и XIII веках были временем особенного процветания знаменитых ярмарок в Шампани, пользовавшихся особенным покровительством графов Шампани. Графы вообще охотно поддерживали городское население и давали ему льготы, в виде самоуправления, так как вследствие роста промышленности и торговли увеличивались и их доходы.

Генриху I наследовали его сын Генрих II Молодой, брат Генриха II — Тибо III, сын последнего Тибо IV, сделавшийся королём наваррским, и сын Тибо IV, Тибо V. Тибо V наследовал его брат Генрих III Толстый (1270-74), женатый на племяннице Людовика IX, Бланке. После преждевременной смерти Генриха III, Шампань и Наварру наследовала его двухлетняя дочь Жанна, под регентством своей матери. Так как Наварре грозил король арагонский Педро III, то Бланш вступила в соглашение с французским королём Филиппом III, по которому до совершеннолетия Жанны управление Наваррой брал на себя Филипп III, а после совершеннолетия Жанна должна была вступить в брак с сыном короля Филиппом Красивым. Бланш вступила во второй брак с Эдмундом Ланкастером, братом английского короля Эдуарда I, который и управлял Шампанью до совершеннолетия Жанны. В 1284 году состоялся брак Жанны с Филиппом Красивым, и Шампань потеряла самостоятельное значение, став провинцией французского королевства.

Во время Столетней войны Шампань была одним из главных театров военных действий и почти целиком в начале XV века перешла в руки англичан. При помощи Жанны д’Арк Карл VII проехал в Реймс, а потом скоро вернул себе и всю Шампань. Столетняя война, затем войны Франциска I с Карлом V (Шампань тоже была одним из театров войны) и, наконец, религиозные войны второй половины XVI века (в Шампани было особенно много протестантов, благодаря близости Германии и Швейцарии) сильно подорвали экономическое благосостояние Шампани, и она никогда уже не смогла достичь такого процветания, как в XII и XIII веках.

Шампань была театром первого похода союзников против революционной Франции в конце XVIII века. Навстречу надвигавшимся австрийцам и пруссакам французы выступили в Шампани и заняли Аргонские теснины, эти Фермопилы Франции, как их назвал Дюмурье; последний думал сначала в ответ на вторжение союзников броситься в австрийские Нидерланды, рассчитывая, что его необученные войска для этого более годны, чем для оборонительной войны, но должен был уступить настояниям военного министра Сервана и занял позицию в ущелье близ Гранпре. Прусские войска несомненно превосходили французов в выправке и в знании военного ремесла, а командовал ими один из лучших полководцев того времени, герцог Карл-Вильгельм-Фердинанд Брауншвейгский. Пруссаков было 42 тыс., а за ними двигались австрийцы в количестве 70 тыс. человек.

Манифест герцога возбудил во Франции страшное озлобление и ярость. Союзники, взяв Лонгви и Верден, заняли позицию по Маасу, которая делала, казалось, невозможным соединение Дюмурье с Келлерманом; но герцог Брауншвейгский пропустил удобный момент занять проходы в Аргонском лесу, что заметил Дюмурье и тотчас же занял проход Гранпре, а Диллон — Иллеттское дефиле (5 сентября), что дало возможность спокойно ожидать прихода Келлермана.

11 сентября герцог Брауншвейгский выступил из Вердена, чтобы обойти Аргонские теснины; день спустя Калькрейт и Клерфе благополучно соединились. Искусным движением Клерфе без труда занял позицию при Круа-о-Буа, что побудило Дюмурье покинуть Гран-пре; но герцог Брауншвейгский упустил удобный момент разбить французов и послал им вслед 1200 гусаров, которые и разбили 12-тысячный отряд отступавшего врага. Дюмурье, Келлерман, Диллон и Бернонвиль стали между Сен-Менегу и Аргонами, открыв союзникам дорогу на Шалон и Реймс. Келлерман стоял на высотах Вальми. 20 сентября на него обрушилась прусская армия, но он, после нерешительного боя, отступил, потерпев нравственное поражение, так как поколебалась вера в непобедимость войск Фридриха Великого. 24 октября союзники ушли в Люксембург.

См. также 
 Графы Шампани
 Шампань (винодельческий регион)
 Валлаж

Примечания

Литература 
XVI—XVIII века
 Питу, Пьер, «Le premier livre des comtes héréditaires de Champagne et de Brie» (Париж, 1572);
 Lefèvre de Comartin (Louis-François Le Fèvre de Caumartin), «Recherche de la noblesse de Champagne» (Шалон, 1673);
 Edme Baugier (1644—1728), «Mémoires historiques de la province de Champagne» (Шалон и П., 1725)
XIX век
 Д’Арбуа де Жюбенвиль, Анри, «Histoire des comtes de Champagne» (П., 1859—1867);
 , «Le comte Eudes II de Blois, I-er de Champagne» («Positions des thèses de l’Ecole des Chartes», П., 1883);
 Д’Арбуа де Жюбенвиль, Анри, «Documents inédits concernant quelques-uns des premiers intendants de Champagne» (П., 1879);
 , «Livres de vassaux du comté de Champagne et Brie, 1172—1222» (П., 1869);
 его же, «Rôles des fiefs du comté de Champagne sous Thibaut le Chansonnier, 1249-52» (П., 1877);
 Alfred Gaussen, «Portefeuille archéologique de la Champagne» (Бар-на-Об, 1862);
 Ch. Nodier, J. Taylor и , «Voyage pittoresque en Champagne» (Париж, 1857);
 , «Archives historiques de l’Aube et de l’ancien diocèse de Troyes» (Tpya, 1841);
 Théophile Boutiot (1816—1875), «Histoire de Troyes et de la Champagne méridionale» (Tpya, 1870-80);
 Maurice Poinsignon (1814—1899), «Histoire de la Champagne et de la Brie» (Шалон-Париж, 1885);
 Лоньон, Огюст, «Géographie de la Gaule au VI siècle» (П., 1878);
 его же, «Etudes sur les pagi de la Gaule» (П., 1869-72);
 его же, «Les pagi du diocèse de Reims» (П., 18 72);
 Léon Morel, «La Champagne souterraine» (Шалон, 1876);
 , «l’Epoque gauloise dans le département de la Marne» (П., 1884);
 его же, «L’Epoque du bronze dans le département de la Marne» (Шалон, 1881);
 Бай, Жозеф де, «L’art étrusque en Champagne» (Тур, 1875);
 Henri (Edouard Henry), «La Réforme et la Ligue en Champagne et à Reims» (Сен-Никола, 1867);
 , «La Réforme et la Ligue en Champagne» (Шалон, 1888);
 Letillois de Mézières, «Biographie générale des Champenois célèbres» (П., 1836);
 Auguste Denis (1827—1884), «Recherches bibliographiques sur les auteurs qui ont écrit sur la province de Champagne» (Шалон, 1870).
XX век
 Тарад, Ги; Шрейер Ал. «Таинственная Шампань» / La Champagne mystérieuse (1993; скан )

Ссылки 

 

 

Шампань